138-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 138-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 138-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году

Истребительные авиационные дивизии 
В Военно-воздушных силах РККА (СССР) существовало две 138-х истребительных авиационных дивизии:

 138-я истребительная авиационная дивизия (1941)
 138-я истребительная авиационная дивизия (1949)

История переименований 
 138-я истребительная авиационная дивизия (1941) создана в 1941 году в составе ВВС Среднеазиатского военного округа. Предположительно расформирована в 1942 году в составе ВВС Среднеазиатского военного округа. Имела также наименование 138-я смешанная авиационная дивизия.
 138-я истребительная авиационная дивизия (1949) создана переформированием 20 февраля 1949 года 288-й Павлоградско-Венской Краснознамённой ордена Суворова II степени истребительной авиационной дивизии.